Вишенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вишенки — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Вишенки — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Вишенки — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Вишенки — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Вишенки — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Вишенки — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Вишенки — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Вишенки — деревня в Можайском районе Московской области.
 Вишенки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Вишенки — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Вишенки — посёлок в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Вишенки — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Вишенки — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Вишенки — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Вишенки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Вишенки — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Вишенки — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Вишенки — деревня в Заокском районе Тульской области.

Украина 
 Вишенки — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Вишенки — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Вишенки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Вишенки — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Вишенки — село в Острожском районе Ровненской области.
 Вишенки — село в Глуховском районе Сумской области.
 Вишенки — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Вишенки — село в Коропском районе Черниговской области.

Польша 
Вишенки (Польша)

См. также 
 Вишенки — могильник, археологический памятник у села Вишенки Киевской области.